Тимофе́й Беля́ев:
 Беляев, Тимофей Михайлович (1843—1915) — русский генерал.
 Беляев, Тимофей Савельевич (1768—1846) — русский поэт и переводчик.